Bei den XXXII. Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio wurde ein Wettbewerb im Softball ausgetragen. Somit fand seit 2008 wieder ein Wettkampf im Softball bei Olympischen Sommerspielen statt. 

Es wurde ein Turnier für Frauen vom 21. bis 27. Juli 2021 ausgetragen, bei dem sechs Mannschaften teilnahmen. Mit dem olympischen Baseballturnier fand für die Männer ein entsprechender Wettbewerb statt. 

Die ersten beiden Turniertage wurden im Fukushima Azuma Baseball Stadium ausgetragen. Alle weiteren Spiele fanden im Yokohama Stadium statt. Olympiasieger wurde die japanische Mannschaft, vor den Vereinigten Staaten und Kanada.

Qualifikation 

Folgende Mannschaften hatten sich für das Turnier qualifiziert:

1 Am 3. August 2016 wurde Softball in das Programm für die Olympischen Spiele 2020 aufgenommen.

Olympisches Turnier

Vorrunde 
Die beiden Erstplatzierten spielten in einem Finalspiel um die Goldmedaille, während die Mannschaften auf Platz 3 und 4 in einem weiteren Spiel den Bronzemedaillengewinner ermittelten.

Finalrunde

Spiel um Bronze

Finale

Medaillenränge

Vorkommnisse 
Nach dem Olympiasieg der japanischen Frauen hatte die Siegerin Miu Goto ihre Goldmedaille dem Bürgermeister ihrer Heimatstadt Nagoya, Takashi Kawamura, bei ihrem Empfang im Rathaus die Medaille umgehängt. Kawamura biss umgehend auf die Medaille. Er entschuldigte sich dafür. Der Vorfall hatte große Empörung ausgelöst, wobei er unter anderem durch den Automobilhersteller Toyota kritisiert wurde, der das Softball-Team Red Terriers besitzt, bei dem Goto unter Vertrag steht und zu den Sponsoren der Olympischen Spiele 2020 zählt. "Mit Unterstützung des Internationalen Olympischen Komitees und ihrem Einverständnis wird Frau Gotos Medaille durch eine neue ersetzt", teilten die Organisatoren der Spiele von Tokio mit. Die Kosten für den Ersatz trägt das IOC.

Weblinks 
 Softball auf der offiziellen Homepage von Tokio 2020

Einzelnachweise 

Softball
Softball bei den Olympischen Sommerspielen
Sportveranstaltung in Yokohama